TGP peut désigner :  
 The Performance Group, une compagnie théâtrale à New York ;  
 Le glutamate pyruvate transaminase, un ancien nom de l'alanine aminotransférase, une enzyme faisant partie des transaminases ; 
 Tokyo Gore Police, un film gore japonais sorti en 2008 ; 
 Technologie en Génie Pétrolier, un département à l'IUT de l'université de Zinder au Niger ;    
 Thumbnail gallery post, un type de site Web pornographique.